L'édition 2023 du tournoi de tennis de Pune se déroule du 2 janvier au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note le forfait de l'Américain Jenson Brooksby. Il est remplacé par Pablo Andújar.

Pendant le tournoi 
Quatre jours après avoir célébré ses 15 ans, l'Indien Manas Manoj Dhamne, invité du tournoi et ne bénéficiant alors d'aucun classement, est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à avoir disputé un match sur le circuit principal depuis la création de l'ATP Tour en 1990. Il s'incline d'entrée contre l'Américain Michael Mmoh.

Lauréats 
Le Néerlandais Tallon Griekspoor remporte le tournoi en battant en finale Benjamin Bonzi. Il s'agit du  ATP de sa carrière en simple.

En double, Sander Gillé et Joran Vliegen décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à N. Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pune
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2023
Pune
Sport en Inde en 2023
Tennis en janvier 2023